Скайлер Стоун (; род. 15 июня 1979, Сент-Луис, Миссури, США) — американский актёр, стендап-комик и сценарист. Выступал в голливудских комедийных клубах Laugh Factory, The Improv, и The Comedy Store.

Биография 
Родился в Сент-Луисе, штат Миссури. Обучался в университете Западного Мичигана, на местной радиостанции WRKR вёл ток-шоу про кино.

В 2005 вёл комедийное шоу «Con», транслировавшемся на канале Comedy Central всего два месяца летом. В 2007 продал сценарий «Skyler's Revolution» Fox Broadcasting Company и Warner Bros. Television, но сериал по нему так и не был снят.

Со второй половины 2000-х годов снимался в гостевых ролях в телесериалах «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Под прикрытием», «Менталист», «Правила совместной жизни», «Остаться в живых», «Зик и Лютер», «Фишки. Деньги. Адвокаты» и многих других. В 2015 сыграл роль Трэвиса в нескольких эпизодах ситкома «Парикмахерская».

В 2013 году озвучивал персонажа по имени Scowler в анимационном фильме «Прогулки с динозаврами 3D».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1979 году
Википедия:Биографии современников
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры США
Стендап-комики
Стендап-комики США
Сценаристы США